Stallkamp bezeichnet:
 einen Weiler (und eine dortige Straße) der Gemeinde Fürstenau im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen; siehe Stallkamp (Fürstenau)
 den deutschen Ingenieur Jan Stallkamp (* 1967)